Движение двухсотников — одна из форм социалистического соревнования, выражающееся в увеличения выработки продукции (до 200 % плана) . Зародилось в предвоенные годы. Размах получило в годы войны (1941—45 гг.) на заводах под лозунгом: «Работать за себя и за товарища, ушедшего на фронт!»

Инициатором движения стали молодые рабочие-комсомольцы промышленных предприятий: в Горьком — Ф. М. Букин (машиностроительный завод), В. Ф. Шубин (автозавод). Двухсотниками становились рабочие совхозов и МТС. Движение двухсотников перерастало в движение трёхсотников,  пятисотников, движение тысячников. Оно открыло новые огромные резервы для развития военной экономики.

Ссылки 

 Движение двухсотников. 
 Энциклопедия Магнитогорска. Движение двухсотников.
 Какое значение имело массовое патриотическое движение двухсотников, трехсотников, а с весны 1942 г.— тысячников, возникшее на промышленных предприятиях СССР? 

Великая Отечественная война
Социалистическое соревнование